Stahleck ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann von Stahleck († 1156), Pfalzgraf
 Goswin von Stahleck, Graf
 Heinrich III. von Stahleck, Bischof von Straßburg

Stahleck ist der Name folgender Burgen:
 Burg Stahleck (Bacharach), Jugendherberge in Bacharach im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Burg Stahleck (Lichtenstein), abgegangene Burg bei Lichtenstein im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg, Deutschland